Комито́пулы (от  — «сыновья комита») — последняя династия царей Первого Болгарского царства, представители которой правили с 997 года до падения царства в 1018 году.

Происхождение династии 
После захвата Святославом столицы Болгарии Преслава и пленения царя Бориса II в 970 году сыновья комита провинции Средец (совр. София) Никола — Давид, Моисей, Аарон и Самуил, не претендуя на царский титул, отказались признать главенство сначала Руси, а затем, после того как в 971 году в Константинополе была проведена символическая церемония капитуляции Болгарии, отказались признать власть Византийской империи.

Их позиция привлекла многих болгарских бояр, которым не нравилось византийское владычество. В итоге братьям удалось отстоять независимость западных и юго-западных областей Болгарии от Византии.

Первоначально братья-комитопулы правили следующими территориями: старший Давид, был в Кастории и Преспе, второй, Моисей, — в Струмице, третий, Аарон — в Софии, четвёртый, Самуил — вероятно, в Видине.

В последующих мятежах и конфликтах с Византией и влахами погибли Давид и Моисей. Через несколько лет Самуил обвинил Аарона в сношениях с Византией и государственной измене. 14 июня 976 года в результате конфликта между Самуилом и Аароном в местности Разметанице произошло сражение, в котором Аарон погиб.

В 977 году братья Борис и Роман бегут из византийского плена в западную Болгарию. На границе из-за его греческого одеяния стражники принимают Бориса за византийского вельможу и убивают. Самуил принимает Романа и признаёт его царские права.

Во время пребывания в византийском плену царь Роман был оскоплён. В 997 году он умер, не оставив наследников. Только после этого Самуил, в течение нескольких десятилетий управлявший остатками Болгарского царства, решился принять царский титул, став первым царём последней династии Первого Болгарского царства.

Однако существует и иная версия, изложенная в фундаментальном труде Стивена Рансимена «История Первого Болгарского Царства». Согласно ей, Самуил уже был царём на момент бегства Бориса и Романа из византийского плена. Борис был убит болгарскими солдатами, а Роман, будучи евнухом, по традициям того времени не имел прав на царский престол, поскольку не мог оставить после себя наследника престола. Таким образом, Самуил остался царём, а Роман был принят на высокие должности и осыпан милостями Самуила, не представляя никакой угрозы для царской власти Самуила. (См.: Стивен Рансимен. «История Первого Болгарского Царства» Издательство «Евразия», 2009 г.).

Византийскому императору Василию II Болгаробойце, сменившему на троне Иоанна Цимисхия, удалось победить армию царя Самуила, после чего он приказал ослепить пленных и отправить их домой. Когда царь Самуил увидел пятнадцать тысяч ослеплённых болгар, то он не выдержал этого зрелища и умер.

После Самуила на Болгарском престоле правили потомки Самуила и его брата Аарона, пока в 1018 году Западно-Болгарское царство не было завоёвано окончательно.

Впоследствии, уже во время византийского владычества, потомки Комитопулов несколько раз участвовали в различных восстаниях против Византии.

Представители рода Комитопул 
Потомки комита Николы.
 Давид
 Моисей
 Аарон
 Иван Владислав
 Самуил
 Гавриил Радомир

Примечания

Литература 
 Агамов А. М. Комитопулы // Династии Европы 400—2016: Полная генеалогия владетельных домов. — , URSS, 2017. 1120 с. ISBN 978-5-9710-3935-8 — С. 70.
 Андреев Й., Пантев А. Българските ханове и царе. От хан Кубрат до цар Борис III: Исторически справочник. — Велико Търново: Абагар, 2004. — 368 с.
 Божилов И. А., Гюзелев В. Т. История на България. — София: Анубис, 1999. — Т. 1. История на средновековна България VII—XIV век. — 704 с.
 

Династии средневековой Европы
Королевские династии Европы
Династии Болгарии